1990 WK2 är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 18 november 1990 av den amerikanska astronomen Eleanor F. Helin vid Palomarobservatoriet.

Asteroiden har en diameter på ungefär 6 kilometer.

Referenser 

Huvudbältesasteroider
Ej namngivna småplaneter
Astronomiska upptäckter av EF Helin
Astronomiska upptäckter 1990